Rhythm of Love Tour — второй мировой концертный тур австралийской певицы Кайли Миноуг в поддержку её третьего студийного альбома Rhythm of Love.

Сет-лист 
 «Step Back in Time»
 «Wouldn't Change a Thing»
 «Got to Be Certain»
 «Always Find the Time»
 «Enjoy Yourself»
 «Tears on My Pillow»
 «Secrets» 
 «Help!»
 «I Should Be So Lucky»
 «What Do I Have to Do?»
 «Je Ne Sais Pas Pourquoi»
 «One Boy Girl» 
 «Love Train»
 «Rhythm of Love»
 «Shocked»
На бис:
  «Hand on Your Heart»
  «Count the Days»
  «Locomotion»
  «Better the Davil You Know»

Даты концертов

Персонал

Музыканты

Примечания 
 The Rhythm of Love Tour был записан в Сиднее, на заключительном шоу австралийской части. Отснятый материал остаётся неизданным.

Ссылки 
 "1991 Rhythm of Love Tour"
 Kylie Minogue notable Tours-Part 2-Rhythm of Love Tour
 Rhythm of Love Tour 1991
 RHYTHM OF LOVE TOUR 1991

Турне Кайли Миноуг